

Astronomia 
 Jal – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 JAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xalapa (Messico)
 JAL – codice vettore ICAO di Japan Airlines
 jal – codice ISO 639-3 della lingua yalahatana
 JAL – codice ISO 3166-2:MX di Jalisco (Messico)

Geografia 
 Jal – città della Contea di Lea, Nuovo Messico (Stati Uniti d'America)

Altro 
 acronimo relativo alla Japan Airlines, compagnia aerea giapponese